Hipódamo  ou Hipodamante, do grego Ἱππόδαμος ou Ἱπποδάμας (resp. Hipodamos ou Hipodamas), pode significar:

 Hipódamo (filho de Aqueloo), filho do deus-rio Aqueloo.
 Hipódamo (filho de Príamo), filho de Príamo, morto na Guerra de Troia.
 Hipódamo (filho de Enomau), filho de Enomau.
 Hipódamo de Mileto, arquiteto do século V a.C.